Михаи́л Ива́нович Дёгтев (8 августа 1946, с. Паново-Леонтьево Горьковской области) — российский химик, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой аналитической химии Пермского университета (с 1990). Член Совета по аналитической химии РАН. Автор большого числа патентов, монографий, учебников и учебных пособий по тематике аналитической химии.

Биография 
В 1968 году окончил химический факультет Пермского университета. Поступил в аспирантуру кафедры аналитической химии, которую успешно закончил, защитив в 1974 году кандидатскую диссертацию. С тех пор связан творческими узами с Естественнонаучным институтом, где работал научным руководителем лаборатории органических реагентов, выполняя там также обязанности начальника отдела химии (1974–1981).

С 1982 по 1990 г. возглавлял научно-исследовательского сектор Пермского университета, где проделал большую работу по организации научных исследований в университете.

С 1990 года руководит кафедрой аналитической химии.

В 1994 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктор химических наук (в институте органической химии Уфимского научного центра РАН).

Научная деятельность 
Его научные исследования связаны с применением органических реагентов в практике химического анализа. Получил 24 авторских свидетельства, включая 2 решения о выдаче патента. Результаты научных исследований обобщил в докторской диссертации, которую успешно защитил в 1994 году.

М. И. Дёгтев – автор работ по тематике внутрикомплексных соединений ионов металлов с новыми реагентами – дипиразолонилалканами. Им был синтезирован и предложен новый реагент – диантипирилтиомочевина, который оказался эффективным экстрагентом ионов меди, кадмия, палладия, ртути, висмута и др. (1970-1980-е годы). С начала 1990-х М. И. Дегтев занят разработкой теории и практики реакций катионообменного механизма ß-дикетонов и дипиразолонилалканов с ионами металлов.

Особое значение для аналитической химии, а в дальнейшем и для технологии имели сообщения М. И. Дегтева о применении октилового спирта для извлечения однозарядных хлоридных комплексных ионов железа (III), галлия (III), таллия (III) (середина-конец 1990-х). В настоящее время октиловый спирт как мощный и селективный экстрагент занимает важное место в технологии получения чистых ниобия и тантала.

В настоящее время в Пермском университете М. И. Дёгтев возглавляет два научных направления («Кинетика и механизм реакций комплексообразования ионов металлов с органическими реагентами. Развитие химических и физико-химических методов диагностики объектов окружающей среды» и «Развитие методов направленного синтеза сложных органических молекул на основе пятичленных диоксогетероциклов и поликарбонильных соединений, металлорганических интермедиатов с целью получения лекарственных средств, пищевых добавок, биологических средств защиты растений и животных, средств защиты от коррозии»).

Руководит научными исследованиями аспирантов и докторантов. Член-корреспондент Российской академии естествознания, член учёного совета по аналитической химии РАН.

Является членом учёных советов ПГНИУ, ЕНИ ПГНИУ и химического факультета ПГНИУ. Входит в состав Научного совета по аналитической химии РАН.

Избранные научные работы 
М. И. Дёгтев публиковал в соавторстве более 500 научных работ, в том числе 10 монографий, две из которых изданы в Германии, научные обзоры (28), учебные и учебно-методические пособия (17). Он принял участие как соавтров в создании 40 изобретений.

Авторские свидетельства и патенты 
 Живописцев В. П., Петров Б. И., Дёгтев М. И., Поносов И. Н. Способ экстракционного концентрирования урана. А. С. № 425455, СССР. 1973.
 ПЕТРОВ БОРИС ИОСИФОВИЧ, ЖИВОПИСЦЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, ДЕГТЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, МАХНЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Способ экстракционного концентрирования платины. А. С. № 446803, СССР. 1974. Бюллетень изобретений № 16.
 Петров Б. И., Дёгтев М. И., Живописцев В. П., Поносов И. Н. Способ регенерации алкилдиантипирилметана. А. С. № 449910, СССР. 1974. Бюллетень изобретений № 11.
 ЖИВОПИСЦЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, ПЕТРОВ БОРИС ИОСИФОВИЧ, ДЕГТЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ Способ экстракционного концентрирования тантала. А. С. № 559902, СССР. 1977.
 ЖИВОПИСЦЕВ В.П., ДЕГТЕВ М.И., САВРАСОВА В.С., ХОРЬКОВА М.А., УСКОВА Л.И. R-бис-(1-фенил-3-метил-пиразолон-5-ил)метаны как экстракционные реагенты. А. С. 805611, СССР. Бюллетень изобретений № 3. 1981.
 ПЕТРОВ БОРИС ИОСИФОВИЧ, ДЕГТЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, ЖИВОПИСЦЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, МАХНЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Способ экстракционного концентрирования серебра. А. С. № 833528, СССР. 1981.
 ПЕТРОВ БОРИС ИОСИФОВИЧ, ДЕГТЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, ЖИВОПИСЦЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, КОНДАКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА Способ экстракционного концентрирования свинца А. С. № 833530, СССР. 1981.
 Дёгтев М. И., Махнев Ю. А., Хорькова М. А., Ашихмин Е. А., Чапко Т. А. Способ экстракционного выделения бериллия. А. С. № 169908 , СССР. 1982.
 ТОРОПОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, ДЕГТЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, ЖИВОПИСЦЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ Способ определения меди. А. С. № 1083109, СССР. Бюллетень изобретений № 12. 1985.
 КИРШЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, ДЕГТЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, НЕДУГОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ПАВЛОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА Способ извлечения ионов палладия. А. С. № 1154584, СССР. Бюллетень изобретений № 17. 1985
 Дёгтев М. И., Живописцев В. П., Хорькова М. А. Способ выделения железа из водных растворов. А. С. № 1198003, СССР. 1985.
 Дёгтев М. И., Махнев Ю. А., Кожевникова Л. А. Буферная смесь для спектрального определения бериллия. А. С. № 1208908, СССР. 1985.
 Дёгтев М. И., Махнев Ю. А., Кожевникова Л. А. Буферная смесь для спектрального определения платины и палладия. А. С. № 1249383, СССР. 1986. Бюллетень изобретений № 29. 1986.
 Дёгтев М. И., Хорькова М. А., Иванова М. А. Способ извлечения кальция. А. С. № 1322112, СССР. 1987. Бюллетень изобретений № 25. 1987.
 Дёгтев М. И., Махнев Ю. А., Ожгибисов С. В. Буферная смесь для спектрального определения бериллия. А. С. № 1322779, СССР. 1987.
 Дёгтев М. И., Махнев Ю. А., Кожевникова Л. А. Буферная смесь для спектрального определения микроколичеств бария и стронция. А. С. № 1411651, СССР. 1988.
 Дёгтев М. И., Петрова Е. Н. Способ выделения скандия. А. С. № 1460037, СССР. 1989. Бюллетень изобретений № 7. 1989.
 Дёгтев М. И., Петрова Е. Н. Способ разделения скандия и иттрия. А. С. № 1479420, СССР. 1989. Бюллетень изобретений № 18. 1989.
 Дёгтев М. И., Торопов Л. И., Леснов А. Е. Способ экстракционного выделения меди (I) из цианидных растворов. А. С. № 1503008, СССР. Бюллетень изобретений № 31. 1989.
 Дёгтев М. И., Торопов Л. И., Махнев Ю. А.,Безматерных Е. Е. Способ выделения ртути из растворов. А. С. № 1571463, СССР. 1990. Бюллетень изобретений № 22. 1990.
 Дёгтев М. И., Махнев Ю. А., Петрова Е. Н.,Холявина О. А. Способ определения микропримесей в соединениях таллия (III). А. С. № 1608463, СССР. Бюллетень изобретений № 43. 1990.
 Дёгтев М. И., Морозова Т. Л., Волкова М. А.,Мельников П. В. Бис-4,4-(3-метил-1-фенил-пиразол-5-он)фталил в качестве реагента для экстракционного выделения меди. А. С. № 1711461, СССР. 1991.
 Дёгтев М. И., Торопов Л. И. Способ извлечения меди и палладия из органического раствора. Решение о выдаче патента от 28. 12. 92 по заявке № 5032365 от 16. 03.92.
 Дёгтев М. И., Торопов Л. И., Мельников П. В. Способ выделения скандия. Решение о выдаче патента от 08. 08. 94 по заявке № 93008183 от 11. 02. 93.
 Дёгтев М. И., Симанова Н. В. Способ определения олова (II). Патент № 2286564 по заявке № 2005135200 от 14. 11. 2005. Бюллетень изобретений № 30 от 27. 10. 2006.
 Дёгтев М. И., Симанова Н. В. Способ определения олова. Патент № 2286564 по заявке№ 2005135200 от 14. 11. 2005. Бюллетень изобретений № 30. 2006.
 Дёгтев М. И., Аликина Е. Н. Способ определения кобальта. Патент № 2279673 по заявке № 2005116939 от 03. 06. 2005. Бюллетень изобретений № 19 от 10. 07. 2006.
 Дёгтев М. И., Нечаева Е. М., Фотин В. В.Способ концентрирования ртути. Патент № 2339016 по заявке № 2007115175 от 24. 04.2007. Бюллетень изобретений № 32. 2009.
 Дёгтев М. И., Дегтев Д. М., Мельников П. В.,Онорин А. А., Аликина Е. Н. Способ извлечения золота из электролита для электрополировки изделий. Патент № 2356958 по заявке № 2007149098 от 28. 12. 2007.Бюллетень изобретений № 15. 2009.
 Дёгтев М. И., Дегтев Д. М., Мельников П. В.,Онорин А. А., Аликина Е. Н. Способ извлечения золота, серебра и меди из отработанных электролитов. Патент № 2356957 по заявке № 2007149101 от 28. 12. 2007.Бюллетень изобретений № 15 от 27. 05. 2009.
 Дёгтев М. И., Дегтев Д. М., Мельников П. В.,Онорин А. А., Аликина Е. Н. Способ извлечения палладия, серебра и меди из отработанных электролитов. Патент № 2356959 по заявке № 2007149103 от 28. 12. 2007.Бюллетень изобретений № 15. 2009.
 Батуева Т. Д., Радушев А. В., Дёгтев М. И.Способ выделения хрома (VI)из водных растворов. Патент № 238380 по заявке № 2008135870 от04. 09. 2028 г. Бюллетень изобретений № 7. 2010.
 Батуева Т. Д., Радушев А. В., Дёгтев М. И.Способ выделения хрома (VI)из водных растворов. Патент № 238380 по заявке № 2008135870 от04. 09. 2028 г. Бюллетень изобретений № 7. 2010.
 Пьянкова М. В., Дегтев Д. М. Способ экстракционно-фотометрического определения титана (IV). Патент № 2407002 от 20. 12. 2010. Бюл. № 35 от 20. 12. 2010.
 Соавторы Чегодаева Светлана Вячеславовна (RU), Дегтев Михаил Иванович (RU) Способ определения марганца (II) Патент № 2 415 415 опубликовано 27,03,2011 Бюл. № 9
 Соавторы Русакова Алена Владимировна (RU), Чегодаева Светлана Вячеславовна (RU), Дегтев Михаил Иванович (RU) Способ разделения меди (I) и меди (II) Патент № 2 416 452 опубликовано  20,04,2011 Бюл.№ 11.

Монографии 
 Дёгтев М. И., Торопов Л. И. Аналитический контроль содержания поллютантов в объектахокружающей среды. Пермь: ПГУ, ПСИ МОСУ, ПСИ, ПССГК. 2003. 428 с.
 Дёгтев М. И., Стрелков В. В., Дёгтев Д. М. Окружающая среда и экологический мониторинг. Екатеринбург: УрО РАН. 2004. 330 с.
 Дёгтев М. И., Баскин З. Л., Кудряшова О. С., Аликина Е. Н. Пробоотбор и пробоподготовка. Деп. в ВИНИТИ АН РФ 28. 09. 07; № 915-В2007. Пермь, ПГУ. 2007. 190 с.
 Дёгтев М. И., Аликина Е. Н., Шеин А. Б.Охрана окружающей среды. Деп. в ВИНИТИ АН РФ 28. 09. 07; № 916-В2007. Пермь, ПГУ. 2007. 90 с.
 Дёгтев М. И., Аликина Е. Н. Экологическая экспертиза. Деп. в ВИНИТИ АН РФ 10. 04.08; № 307-В2008. Пермь, ПГУ. 2007. 94 с.
 Дёгтев М. И., Кудряшова О. С. Экологический мониторинг. Деп. в ВИНИТИ АН РФ 25. 09.07; № 898-В2007. Пермь, ПГУ. 2007. 161с.
 Дёгтев М. И., Аликина Е. Н.Физико-химические свойства антипирина и его производных // Пермь, ПГУ. 2009. 174 с.

Учебные и учебно-методические пособия 
 Дёгтев М. И. Экстракция в аналитическойхимии // Пермь, Перм. ун-т. 1994. 123 с.
 Дёгтев М. И. Методы разделения и концентрирования // Пермь, Перм. ун-т. 1998. 222 с.
 Дёгтев М. И., Стрелков В. В., Гельфенбуйм И. В. Экологическиймониторинг (рекомендовано УМО университетов РФ) // Пермь, Перм-ун-т. 1999. 225 с.
 Дёгтев М. И., Кислицын И. А.Аналитическая химия // Пермь: Перм. ун-т. 1999. 88 с.
 Дёгтев М. И., Зубарева Г. И.Очистка сточных вод гальванического производства от ионов тяжёлых металлов сприменением высокоэффективных собирателей // Пермь, Перм. техн. гос. ун-т. 2003.82 с.
 Дёгтев М. И. Сборник вопросов и задач по титриметрическому методуанализа (рекомендовано УМО УМО университетов РФ) // Пермь, Перм. ун-т. 2006. 102с.
 Дёгтев М. И. Органические реагенты и их комплексные соединения ваналитической химии // Пермь, Перм. ун-т. 2007. 198 с.
 Дёгтев М. И. Экстракция в аналитической химии (изд. 2-е, перераб.) // Пермь, Перм. ун-т. 2007. 135 с.
 Дёгтев М. И., Аликина Е. Н.Охрана окружающей среды // Пермь, Перм. ун-т. 2007. 95 с.
 Дёгтев М. И., Нечаева Е. М.Стандартизация и сертификация материалов // Пермь, Перм. ун-т. 2007. 103 с.
 Дёгтев М. И., Баскин З. Л.,Кудряшова О. С. Пробоотбор и пробоподготовка // Пермь, Перм. ун-т. 2007. 194 с.
 Дёгтев М. И., Кудряшова О. С.Экологический мониторинг // Пермь, Перм. ун-т. -2007. -156с.
 Дёгтев М. И., Аликина Е. Н.Химическая экспертиза // Пермь, Перм. ун-т. -2007. -99с.
 Дёгтев М. И., Волкова М. А.Методы контроля загрязнения природной среды // Пермь, Перм. ун-т. 2007. 90 с.
 Дёгтев М. И. Органические реагенты и их комплексные соединения (изд.2-е, перераб.) // Пермь, Перм. ун-т. 2009. 269 с.

Методические пособия и методические указания 
 Дёгтев М. И., Махнев Ю. А., Бармина Г. А.и др. Качественный анализ. Ч. 1  (отв. ред.М. И. Дегтев) // Пермь, Перм. ун-т. 1992. 72 с.
 Дёгтев М. И., Бармина Г. А.,Бабушкин В. А. и др. Количественный анализ. Ч. 2 (отв. ред. М. И. Дегтев // Пермь, Перм. ун-т. 1995. 56 с.
 Дёгтев М. И., Хлюпина Л. Л.,Хахалкина И. Г. и др. Качественный анализ (изд. 2-е, перераб.) // Пермь, Перм. ун-т. 2001. 56 с.
 Дёгтев М. И., Хлюпина Л. Л.,Хахалкина И. Г. Титриметрический метод анализа (отв. ред. М. И. Дегтев) // Пермь, Перм. ун-т. 2004. 26 с.
 Бондарева Э. Г., Дёгтев М. И. Анализ природных ипромышленных объектов (силикатный анализ) // Пермь, Перм. ун-т. 2005. 46 с.
 Дёгтев М. И., Хлюпина Л. Л.,Бармина Г. А. Количественный анализ (изд. 2-е, перераб.) // Пермь, Перм. ун-т. 2006. 52 с.
 Бабушкин В. А., Дёгтев М. И.,Хлюпина Л. Л. Качественный анализ (изд. 3-е перераб.) // Пермь, Перм. ун-т. 2006. 69 с.
 Кислицын И. А., Мельников П. В., Дёгтев М. И. Химия воды // Пермь, Перм. ун-т. 2011. 46 с.

Подробнее о трудах М. И. Дёгтева см.

Награды 
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 2005

Примечания

Литература 
 Дёгтев, Михаил Иванович // Профессора Пермского государственного университета: (1916—2001) / Гл. ред.: В. В. Маланин Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 261.
 Саакян Р. С. Жизнь в науке (избранные труды): М. И. Дегтев. Пермь: Изд-во Пермского университета, 2011. 65 с.
 Дёгтев, Михаил Иванович // Профессора Пермского государственного университета (1916—2016) / Гл. ред. В. И. Костицын. — Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2017. С. 375—376.

Ссылки 
 Дёгтев Михаил Иванович // Аналитическая химия в России.
 Дёгтев Михаил Иванович // Вода: химия и экология. Всероссийский научно-практический журнал.
 Дёгтев Михаил Иванович // Кто есть кто в России.
 [www.famous-scientists.ru/414/ Дёгтев Михаил Иванович] // Энциклопедия «Известные учёные».
 Дёгтев, Михаил Иванович // Направления научной деятельности и научные лидеры -> Химические науки. Пермский государственный национальный исследовательский университет.
 Михаил Иванович Дёгтев // Наши выпускники. Пермский государственный национальный исследовательский университет.
 Михаил Иванович Дёгтев // Пермский государственный национальный исследовательский университет.

Химики СССР
Химики России
Изобретатели России
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники химического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели химического факультета Пермского государственного университета
Заслуженные профессора Пермского государственного университета